Villa Lina bezeichnet:

 Villa Lina (Alt-Radebeul), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul in Sachsen
 Villa Lina (Niederlößnitz), ein denkmalgeschütztes villenartiges Landhaus in Radebeul-Niederlößnitz in Sachsen